Elf Schiffe der Royal Navy trugen den Namen HMS Superb oder HMS Superbe:

 Superb war ein 64-Kanonenschiff, vorher die französische Superbe (Schiff, 1708). Sie wurde durch die Kent (Schiff, 1679) 1710 aufgebracht und 1732 abgewrackt.
 Superb (Schiff, 1736) war ein 60-Kanonenschiff, Stapellauf  1736, abgewrackt 1757.
 Superb (Schiff, 1760) war ein 74-Kanonenschiff, Stapellauf 1760, Schiffbruch 1783.
 HMS Superbe (1795) war ein 22-Kanonenschiff. Vorher ein französisches Schiff, 1795 aufgebracht durch HMS Vanguard (1787) und als Gefangenenlager benutzt. Verkauft 1798.
 HMS Superb (1798) war ein 74-Kanonenschiff, Stapellauf  1798, abgewrackt 1826. 
 HMS Superb (1842) war ein 80-Kanonenschiff, Stapellauf  1842, abgewrackt 1869.
 HMS Superb war als Name für die spätere HMS Alexandra (1875) vorgesehen.
 HMS Superb (1875) war ein ursprünglich für türkische Rechnung als Hamidiyeh bestelltes Schlachtschiff. Sie wurde 1873 von der Royal Navy übernommen und 1906 verkauft.
 HMS Superb (1907) war ein Schlachtschiff der Bellerophon-Klasse Stapellauf 1907, Verkauf 1923.
 HMS Superb (25), ein Leichter Kreuzer der Minotaur-Klasse, Stapellauf  1943 und 1960 verkauft.
 HMS Superb (S109) ist ein nuklear angetriebenes Jagd-U-Boot der Swiftsure-Klasse (1971). Stapellauf 1974, am 26. September 2008 nach Beschädigungen bei einer Grundberührung im Roten Meer außer Dienst gestellt.

Schiffsname der Royal Navy